Annonce (französisch „Anzeige“) steht für:

 Anzeige (Medien), eine öffentliche Ankündigung oder Bekanntmachung
 Annonce (Roulette), mündliche Weisung des Spielers an den Croupier

Siehe auch:
 Anzeige